AGPS () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 658 амінокислот, а молекулярна маса — 72 912.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як метаболізм ліпідів, біосинтез ліпідів. 
Білок має сайт для зв'язування з ФАД, флавопротеїном. 
Локалізований у мембрані, пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Трансферази